«Rambler — Кубок России по футболу 2008/2009 годов» — российский футбольный турнир среди профессиональных российских клубов, а также двух команд ЛФЛ. Проводился по системе с выбыванием начиная с 1/512 финала. Первая стадия турнира стартовала 16 апреля 2008 года. Впервые финал Кубка России был сыгран за пределами Москвы — матч состоялся 31 мая 2009 года в Химках на стадионе «Арена Химки».

Регламент 
На всех этапах победители пар определяются по результату одного матча. Если Матч за Кубок России закончится в основное время вничью, то назначается дополнительное время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый, без перерыва), но если и в дополнительное время не выявится победитель, то он определяется в серии 11-метровых ударов.

Соревнование состоит из трех этапов:
 первый этап — до 1/64 финала включительно;
 второй этап — матчи 1/32 финала;
 третий этап — с 1/16 финала по финальный матч включительно.

В матчах первого этапа хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием. В 1/32 финала хозяева полей определяются жребием (команды клубов Первого дивизиона проводят матчи на выезде, если на этой стадии встречаются с командами клубов Второго дивизиона и ЛФК). На стадии 1/16 финала команды клубов Премьер-лиги проводят матчи в гостях. В матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием.

Представительство клубов по лигам 
 ЛФЛ: 2 клуба (подольский «Авангард» и «Рыбинск»);
 Профессиональная футбольная лига:
 Второй дивизион: 83 клуба;
 Первый дивизион: 22 клуба;
 Премьер-лига: 16 клубов.

1/512 финала

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

Весенняя стадия

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 

Финал Кубка России 2008/09 состоялся в Химках 31 мая 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Информация о кубке на сайте ПФЛ
 Регламент Rambler-Кубка России по футболу 2008—2009 гг.
 «Cпорт-Экспресс» 13 мая 2008 стр.5.   1/256.  игра №30-37

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2008 году
Футбол в России в 2009 году